Suhonen ist der Familienname folgender Personen:

 Alpo Suhonen (* 1948), finnischer Eishockeytrainer und Theaterdirektor
 Anssi Suhonen (* 2001), finnischer Fußballspieler
 Ari Suhonen (* 1965), finnischer Mittelstreckenläufer
 Daniel Suhonen (* 1978), schwedischer Schriftsteller und Chefredakteur
 Heikki Suhonen (* 1951), finnischer Fußballspieler
 Verneri Suhonen (* 1997), finnischer Skilangläufer